Лимпн — деревня в английском графстве Кент. Расположена в 2 км к западу от Хита.
 Замок Лимпн — средневековый замок в деревне Лимпн, графство Кент, Англия.